Södra kan syfta på:

Föreningar
Jönköpings Södra

Företag
Södra Skogsägarna, en svensk skogsägarförening.
Södra Cell Mönsterås, massafabrik
Södra Cell Mörrum, massafabrik
Södra Cell Värö, massafabrik

Kommunikation
Södra station

Militär
Södra militärdistriktet, svenskt militärdistrikt åren 2000–2005.
Södra militärregionen, svenskt militärdistrikt
Södra militärområdet, svenskt militärdistrikt åren 1942–2000.
Södra skånska brigaden, svensk mekaniserad brigad.
Södra skånska gruppen, svensk militärdistriktsgrupp åren 2000–2005.
Södra skånska regementet, svenskt regemente.
Södra skånska infanteriregementet, svenskt regemente åren 1811–1963
Södra underhållsregementet, svenskt underhållsregemente åren 1994–2000.
Södra flygkommandot, svensk flygkommandostab åren 1994–2000.